Странка српског јединства може бити:

 Странка српског јединства (Србија), бивша политичка партија у Србији
 Странка српског јединства (Црна Гора), бивша политичка партија у Црној Гори
 Странка српског јединства (Република Српска), бивша политичка партија у Републици Српској

Види још
 Списак политичких странака у Србији
 Списак политичких странака у Црној Гори